Freist kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Wrzeście (ort i Polen, Powiat lęborski), Pommerns vojvodskap,

Tyskland 

 Freist, Gerbstedt – ort, tidigare kommun, Gerbstedt, Sachsen-Anhalt, 

Robotskapade Polenförgreningar